|-
| 170701 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170702 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170703 - || || 18 de gener de 2004 || Needville || J. Dellinger
|-
| 170704 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170705 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170706 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170707 - || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170708 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170709 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170710 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170711 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170712 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170713 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170714 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170715 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170716 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170717 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170718 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170719 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170720 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170721 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170722 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170723 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170724 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170725 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170726 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170727 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170728 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170729 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170730 - || || 22 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170731 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170732 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170733 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170734 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170735 - || || 27 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170736 - || || 27 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170737 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170738 - || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170739 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170740 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170741 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170742 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170743 - || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170744 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170745 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170746 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170747 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170748 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170749 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170750 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170751 - || || 31 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170752 - || || 11 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170753 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170754 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170755 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170756 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170757 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170758 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170759 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170760 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170761 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170762 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170763 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170764 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170765 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170766 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170767 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170768 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170769 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170770 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170771 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170772 - || || 15 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170773 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170774 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170775 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170776 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170777 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170778 - || || 10 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170779 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170780 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170781 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170782 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170783 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170784 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170785 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170786 - || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170787 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170788 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170789 - || || 18 de febrer de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 170790 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170791 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170792 - || || 18 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 170793 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170794 - || || 17 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170795 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170796 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170797 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170798 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170799 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170800 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

0